Sei Rampah (plaats), een plaats in Indonesië
Sei Rampah (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing